У́лица Ре́мизова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Ремизова — улица в Колпино, пригороде Санкт-Петербурга.
 Улица Ремизова — улица в Москве.